Di seguito una lista di asteroidi dal numero 244001 al 245000 con data di scoperta e scopritore.

244001-244100 

|-
|244001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244005 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244006 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244007 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244012 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244013 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244014 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244023 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244038 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244039 - ||  ||  || NEAT
|-
|244040 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244041 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244043 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244044 - ||  ||  || NEAT
|-
|244045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244046 - ||  ||  || NEAT
|-
|244047 - ||  ||  || NEAT
|-
|244048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244053 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|244054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244066 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244067 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244068 - ||  ||  || NEAT
|-
|244069 - ||  ||  || NEAT
|-
|244070 - ||  ||  || NEAT
|-
|244071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244074 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244075 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244076 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244077 - ||  ||  || NEAT
|-
|244078 - ||  ||  || NEAT
|-
|244079 - ||  ||  || NEAT
|-
|244080 - ||  ||  || NEAT
|-
|244081 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244082 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244086 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244089 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244090 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244091 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244095 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244096 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244097 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244098 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244099 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244100 - ||  ||  || LINEAR
|}

244101-244200 

|-
|244101 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244102 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244103 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244104 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244105 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244106 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244107 - ||  ||  || NEAT
|-
|244108 - ||  ||  || NEAT
|-
|244109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244110 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244111 - ||  ||  || NEAT
|-
|244112 - ||  ||  || NEAT
|-
|244113 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244114 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244115 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244116 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244118 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244119 - ||  ||  || NEAT
|-
|244120 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244121 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244123 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244124 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244125 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244126 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244128 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244130 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244133 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244134 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244135 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244136 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244137 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244139 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244140 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244141 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244142 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244143 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244144 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244146 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244147 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244150 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244151 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244152 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244153 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244154 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244155 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244156 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244157 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244158 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244159 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244160 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244161 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244162 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244163 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244164 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244165 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244166 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244167 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244168 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244169 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244170 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244171 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244172 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244173 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244175 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244176 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244177 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244178 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244179 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244180 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244181 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244182 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244183 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244184 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244185 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244186 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244187 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244188 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244189 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244190 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244191 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244192 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244194 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244195 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244196 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244200 - ||  ||  || LINEAR
|}

244201-244300 

|-
|244201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244202 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244203 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244204 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244206 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244207 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244208 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244210 - ||  ||  || NEAT
|-
|244211 - ||  ||  || NEAT
|-
|244212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244213 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244216 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244217 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244218 - ||  ||  || Deep Lens Survey
|-
|244219 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244220 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244221 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244222 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244224 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244225 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244226 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244227 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244228 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244229 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244230 - ||  ||  || NEAT
|-
|244231 - ||  ||  || NEAT
|-
|244232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244240 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244241 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244242 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244243 - ||  ||  || Needville
|-
|244244 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244245 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244246 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244247 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244248 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244249 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244250 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244251 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244255 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244256 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244258 - ||  ||  || NEAT
|-
|244259 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244261 - ||  ||  || NEAT
|-
|244262 - ||  ||  || NEAT
|-
|244263 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|244264 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244265 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244266 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244267 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244268 - ||  ||  || NEAT
|-
|244269 - ||  ||  || Jeon, Y.-B., Lee, B.-C.
|-
|244270 - ||  ||  || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|244271 - ||  ||  || NEAT
|-
|244272 - ||  ||  || NEAT
|-
|244273 - ||  ||  || NEAT
|-
|244274 - ||  ||  || McNaught, R. H.
|-
|244275 - ||  ||  || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|244276 - ||  ||  || NEAT
|-
|244277 - ||  ||  || NEAT
|-
|244278 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244279 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244281 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244283 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244284 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244286 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244287 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244288 - ||  ||  || NEAT
|-
|244289 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244290 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244291 - ||  ||  || NEAT
|-
|244292 - ||  ||  || NEAT
|-
|244293 - ||  ||  || NEAT
|-
|244294 - ||  ||  || NEAT
|-
|244295 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244296 - ||  ||  || NEAT
|-
|244297 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244298 - ||  ||  || Eskridge
|-
|244299 - ||  ||  || NEAT
|-
|244300 - ||  ||  || NEAT
|}

244301-244400 

|-
|244301 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244302 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244303 - ||  ||  || NEAT
|-
|244304 - ||  ||  || NEAT
|-
|244305 - ||  ||  || NEAT
|-
|244306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244307 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244308 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244310 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244313 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244314 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244315 - ||  ||  || NEAT
|-
|244316 - ||  ||  || NEAT
|-
|244317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244318 - ||  ||  || NEAT
|-
|244319 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244320 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|244321 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244322 - ||  ||  || NEAT
|-
|244323 - ||  ||  || NEAT
|-
|244324 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244325 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244326 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244328 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|244329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244330 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244331 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244332 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244333 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244334 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244335 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244336 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244337 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244338 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244339 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244340 - ||  ||  || NEAT
|-
|244341 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244343 - ||  ||  || NEAT
|-
|244344 - ||  ||  || NEAT
|-
|244345 - ||  ||  || NEAT
|-
|244346 - ||  ||  || NEAT
|-
|244347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244348 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244350 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244351 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244352 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244353 - ||  ||  || NEAT
|-
|244354 - ||  ||  || NEAT
|-
|244355 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244356 - ||  ||  || NEAT
|-
|244357 - ||  ||  || NEAT
|-
|244358 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244359 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244360 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244361 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244362 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244363 - ||  ||  || NEAT
|-
|244364 - ||  ||  || NEAT
|-
|244365 - ||  ||  || NEAT
|-
|244366 - ||  ||  || NEAT
|-
|244367 - ||  ||  || NEAT
|-
|244368 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244369 - ||  ||  || NEAT
|-
|244370 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244371 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244372 - ||  ||  || NEAT
|-
|244373 - ||  ||  || NEAT
|-
|244374 - ||  ||  || NEAT
|-
|244375 - ||  ||  || NEAT
|-
|244376 - ||  ||  || NEAT
|-
|244377 - ||  ||  || NEAT
|-
|244378 - ||  ||  || NEAT
|-
|244379 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244380 - ||  ||  || NEAT
|-
|244381 - ||  ||  || NEAT
|-
|244382 - ||  ||  || NEAT
|-
|244383 - ||  ||  || NEAT
|-
|244384 - ||  ||  || NEAT
|-
|244385 - ||  ||  || NEAT
|-
|244386 - ||  ||  || NEAT
|-
|244387 - ||  ||  || NEAT
|-
|244388 - ||  ||  || NEAT
|-
|244389 - ||  ||  || NEAT
|-
|244390 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244391 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244393 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244394 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244395 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244396 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244397 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244398 - ||  ||  || NEAT
|-
|244399 - ||  ||  || NEAT
|-
|244400 - ||  ||  || LONEOS
|}

244401-244500 

|-
|244401 - ||  ||  || NEAT
|-
|244402 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244403 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244404 - ||  ||  || NEAT
|-
|244405 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244406 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244408 - ||  ||  || NEAT
|-
|244409 - ||  ||  || NEAT
|-
|244410 - ||  ||  || NEAT
|-
|244411 - ||  ||  || NEAT
|-
|244412 - ||  ||  || NEAT
|-
|244413 - ||  ||  || NEAT
|-
|244414 - ||  ||  || NEAT
|-
|244415 - ||  ||  || NEAT
|-
|244416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244417 - ||  ||  || NEAT
|-
|244418 - ||  ||  || Cottage Grove
|-
|244419 - ||  ||  || NEAT
|-
|244420 - ||  ||  || NEAT
|-
|244421 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244422 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|244423 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|244424 - ||  ||  || NEAT
|-
|244425 - ||  ||  || NEAT
|-
|244426 - ||  ||  || NEAT
|-
|244427 - ||  ||  || NEAT
|-
|244428 - ||  ||  || NEAT
|-
|244429 - ||  ||  || NEAT
|-
|244430 - ||  ||  || NEAT
|-
|244431 - ||  ||  || NEAT
|-
|244432 - ||  ||  || NEAT
|-
|244433 - ||  ||  || NEAT
|-
|244434 - ||  ||  || NEAT
|-
|244435 - ||  ||  || NEAT
|-
|244436 - ||  ||  || NEAT
|-
|244437 - ||  ||  || NEAT
|-
|244438 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244440 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244443 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244444 - ||  ||  || NEAT
|-
|244445 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244446 - ||  ||  || NEAT
|-
|244447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244448 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244449 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244450 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244451 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244452 - ||  ||  || NEAT
|-
|244453 - ||  ||  || NEAT
|-
|244454 - ||  ||  || NEAT
|-
|244455 - ||  ||  || NEAT
|-
|244456 - ||  ||  || NEAT
|-
|244457 - ||  ||  || NEAT
|-
|244458 - ||  ||  || NEAT
|-
|244459 - ||  ||  || NEAT
|-
|244460 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244461 - ||  ||  || NEAT
|-
|244462 - ||  ||  || NEAT
|-
|244463 - ||  ||  || NEAT
|-
|244464 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244465 - ||  ||  || NEAT
|-
|244466 - ||  ||  || NEAT
|-
|244467 - ||  ||  || NEAT
|-
|244468 - ||  ||  || NEAT
|-
|244469 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|244470 - ||  ||  || NEAT
|-
|244471 - ||  ||  || NEAT
|-
|244472 - ||  ||  || NEAT
|-
|244473 - ||  ||  || NEAT
|-
|244474 - ||  ||  || NEAT
|-
|244475 - ||  ||  || NEAT
|-
|244476 - ||  ||  || NEAT
|-
|244477 - ||  ||  || NEAT
|-
|244478 - ||  ||  || NEAT
|-
|244479 - ||  ||  || NEAT
|-
|244480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244481 - ||  ||  || NEAT
|-
|244482 - ||  ||  || NEAT
|-
|244483 - ||  ||  || NEAT
|-
|244484 - ||  ||  || NEAT
|-
|244485 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244486 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244487 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244488 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244489 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244490 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244491 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244492 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244493 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244494 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244495 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244496 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244498 - ||  ||  || NEAT
|-
|244499 - ||  ||  || NEAT
|-
|244500 - ||  ||  || LINEAR
|}

244501-244600 

|-
|244501 - ||  ||  || NEAT
|-
|244502 - ||  ||  || NEAT
|-
|244503 - ||  ||  || NEAT
|-
|244504 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244505 - ||  ||  || NEAT
|-
|244506 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244507 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244508 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244509 - ||  ||  || NEAT
|-
|244510 - ||  ||  || NEAT
|-
|244511 - ||  ||  || NEAT
|-
|244512 - ||  ||  || NEAT
|-
|244513 - ||  ||  || NEAT
|-
|244514 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244516 - ||  ||  || NEAT
|-
|244517 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244518 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244521 - ||  ||  || NEAT
|-
|244522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244523 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244525 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244527 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244528 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244529 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244530 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244532 - ||  ||  || NEAT
|-
|244533 - ||  ||  || NEAT
|-
|244534 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244535 - ||  ||  || NEAT
|-
|244536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244539 - ||  ||  || NEAT
|-
|244540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244542 - ||  ||  || NEAT
|-
|244543 - ||  ||  || NEAT
|-
|244544 - ||  ||  || NEAT
|-
|244545 - ||  ||  || NEAT
|-
|244546 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244547 - ||  ||  || NEAT
|-
|244548 - ||  ||  || NEAT
|-
|244549 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244552 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244553 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244554 - ||  ||  || NEAT
|-
|244555 - ||  ||  || NEAT
|-
|244556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244558 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244559 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244560 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244561 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244563 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244564 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244565 - ||  ||  || NEAT
|-
|244566 - ||  ||  || NEAT
|-
|244567 - ||  ||  || NEAT
|-
|244568 - ||  ||  || NEAT
|-
|244569 - ||  ||  || NEAT
|-
|244570 - ||  ||  || NEAT
|-
|244571 - ||  ||  || NEAT
|-
|244572 - ||  ||  || NEAT
|-
|244573 - ||  ||  || NEAT
|-
|244574 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244575 - ||  ||  || NEAT
|-
|244576 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244578 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244579 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244580 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244581 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244582 - ||  ||  || NEAT
|-
|244583 - ||  ||  || NEAT
|-
|244584 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244585 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244586 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244587 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244588 - ||  ||  || NEAT
|-
|244589 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244590 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244591 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244592 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244593 - ||  ||  || NEAT
|-
|244594 - ||  ||  || NEAT
|-
|244595 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244596 - ||  ||  || NEAT
|-
|244597 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244598 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244599 - ||  ||  || NEAT
|-
|244600 - ||  ||  || NEAT
|}

244601-244700 

|-
|244601 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244602 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244603 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244604 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244605 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244606 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244607 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244609 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244610 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244613 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244614 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244617 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244618 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244620 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244621 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244622 - ||  ||  || NEAT
|-
|244623 - ||  ||  || NEAT
|-
|244624 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244625 - ||  ||  || NEAT
|-
|244626 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244627 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244628 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244630 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244631 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244632 - ||  ||  || NEAT
|-
|244633 - ||  ||  || NEAT
|-
|244634 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244635 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244636 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244637 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244639 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244640 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244641 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244642 - ||  ||  || NEAT
|-
|244643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244645 - ||  ||  || NEAT
|-
|244646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244647 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244648 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244650 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244651 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244652 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244653 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244654 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244656 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244658 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244659 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244660 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244661 - ||  ||  || NEAT
|-
|244662 - ||  ||  || NEAT
|-
|244663 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|244664 - ||  ||  || Kessel, J. W.
|-
|244665 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244666 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244667 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244670 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244671 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244672 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244673 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244675 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|244676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244677 - ||  ||  || NEAT
|-
|244678 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244679 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|244680 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244681 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|244682 - ||  ||  || NEAT
|-
|244683 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244684 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|244685 - ||  ||  || NEAT
|-
|244686 - ||  ||  || NEAT
|-
|244687 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244688 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244689 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244690 - ||  ||  || NEAT
|-
|244691 - ||  ||  || NEAT
|-
|244692 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244693 - ||  ||  || NEAT
|-
|244694 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244695 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244696 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244697 - ||  ||  || NEAT
|-
|244698 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244699 - ||  ||  || NEAT
|-
|244700 - ||  ||  || NEAT
|}

244701-244800 

|-
|244701 - ||  ||  || NEAT
|-
|244702 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244703 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244704 - ||  ||  || NEAT
|-
|244705 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|244706 - ||  ||  || NEAT
|-
|244707 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244708 - ||  ||  || NEAT
|-
|244709 - ||  ||  || NEAT
|-
|244710 - ||  ||  || NEAT
|-
|244711 - ||  ||  || NEAT
|-
|244712 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244713 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244714 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244715 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244716 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244717 - ||  ||  || NEAT
|-
|244718 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244719 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244720 - ||  ||  || NEAT
|-
|244721 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244722 - ||  ||  || NEAT
|-
|244723 - ||  ||  || NEAT
|-
|244724 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244725 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244726 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244727 - ||  ||  || CINEOS
|-
|244728 - ||  ||  || Crni Vrh
|-
|244729 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244730 - ||  ||  || NEAT
|-
|244731 - ||  ||  || NEAT
|-
|244732 - ||  ||  || NEAT
|-
|244733 - ||  ||  || NEAT
|-
|244734 - ||  ||  || NEAT
|-
|244735 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244737 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244738 - ||  ||  || NEAT
|-
|244739 - ||  ||  || NEAT
|-
|244740 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244741 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244742 - ||  ||  || NEAT
|-
|244743 - ||  ||  || NEAT
|-
|244744 - ||  ||  || NEAT
|-
|244745 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244746 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244747 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244748 - ||  ||  || NEAT
|-
|244749 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244750 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244751 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244752 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244753 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244754 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244757 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244758 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244759 - ||  ||  || NEAT
|-
|244760 - ||  ||  || NEAT
|-
|244761 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244762 - ||  ||  || NEAT
|-
|244763 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244764 - ||  ||  || NEAT
|-
|244765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244766 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244767 - ||  ||  || NEAT
|-
|244768 - ||  ||  || NEAT
|-
|244769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244770 - ||  ||  || NEAT
|-
|244771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244772 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244773 - ||  ||  || NEAT
|-
|244774 - ||  ||  || NEAT
|-
|244775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244776 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244777 - ||  ||  || NEAT
|-
|244778 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244779 - ||  ||  || NEAT
|-
|244780 - ||  ||  || NEAT
|-
|244781 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244782 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244783 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244785 - ||  ||  || NEAT
|-
|244786 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244788 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244789 - ||  ||  || NEAT
|-
|244790 - ||  ||  || NEAT
|-
|244791 - ||  ||  || NEAT
|-
|244792 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244793 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|244794 - ||  ||  || NEAT
|-
|244795 - ||  ||  || NEAT
|-
|244796 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244797 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244798 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244799 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244800 - ||  ||  || LINEAR
|}

244801-244900 

|-
|244801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244803 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|244804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244806 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244807 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244808 - ||  ||  || NEAT
|-
|244809 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244810 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244811 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244812 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244813 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244814 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244815 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244817 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244818 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244820 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244821 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244822 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244823 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244824 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244825 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244826 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244827 - ||  ||  || NEAT
|-
|244828 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244830 - ||  ||  || NEAT
|-
|244831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244833 - ||  ||  || NEAT
|-
|244834 - ||  ||  || NEAT
|-
|244835 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244836 - ||  ||  || NEAT
|-
|244837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244838 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244839 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244840 - ||  ||  || NEAT
|-
|244841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244842 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244844 - ||  ||  || NEAT
|-
|244845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244846 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244847 - ||  ||  || NEAT
|-
|244848 - ||  ||  || NEAT
|-
|244849 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244850 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244851 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244852 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244853 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244854 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244855 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244856 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244858 - ||  ||  || NEAT
|-
|244859 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244862 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244863 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244864 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244865 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244866 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244867 - ||  ||  || NEAT
|-
|244868 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244869 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244870 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244871 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244872 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244873 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244874 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244875 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244876 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244877 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244878 - ||  ||  || CSS
|-
|244879 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244880 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|244881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244883 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|244884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244885 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244886 - ||  ||  || NEAT
|-
|244887 - ||  ||  || CSS
|-
|244888 - ||  ||  || Mauna Kea
|-
|244889 - ||  ||  || NEAT
|-
|244890 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244891 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244892 - ||  ||  || NEAT
|-
|244893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244894 - ||  ||  || NEAT
|-
|244895 - ||  ||  || NEAT
|-
|244896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244897 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244899 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244900 - ||  ||  || LINEAR
|}

244901-245000 

|-
|244901 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244902 - ||  ||  || CSS
|-
|244903 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244904 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244905 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244906 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244907 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244908 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244909 - ||  ||  || NEAT
|-
|244910 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244911 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244912 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244913 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244914 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244915 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244917 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244918 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244919 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244921 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244922 - ||  ||  || NEAT
|-
|244923 - ||  ||  || NEAT
|-
|244924 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244925 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|244926 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244927 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244928 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244929 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244930 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244931 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244932 Méliés ||  ||  || Christophe, B.
|-
|244933 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244934 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244935 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244936 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244937 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244938 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244939 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244940 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244943 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244944 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244945 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244946 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244948 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244949 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244950 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244951 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244952 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244953 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244954 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244955 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244956 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244957 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244958 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244959 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244960 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244961 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244962 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244964 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244965 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244966 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244967 - ||  ||  || NEAT
|-
|244968 - ||  ||  || NEAT
|-
|244969 - ||  ||  || Dellinger, J.
|-
|244970 - ||  ||  || NEAT
|-
|244971 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244972 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244973 - ||  ||  || CSS
|-
|244974 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244975 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244976 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244977 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244978 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244979 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244980 - ||  ||  || LONEOS
|-
|244981 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|244982 - ||  ||  || NEAT
|-
|244983 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244985 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244986 - ||  ||  || CSS
|-
|244987 - ||  ||  || CSS
|-
|244988 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244989 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244990 - ||  ||  || CSS
|-
|244991 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244992 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244994 - ||  ||  || LINEAR
|-
|244995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|244997 - ||  ||  || NEAT
|-
|244998 - ||  ||  || CSS
|-
|244999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|245000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0244001